Naum (o Nahum) può riferirsi a:

Onomastica
Nahum – nome proprio di persona maschile ebraico

Religione
Naum – profeta ebraico
Libro di Naum – uno dei libri profetici della Bibbia
 Naum di Ocrida – santo macedone del IX-X secolo
Nahum – altro nome di Aamon o Amon, demone degli inferi

Scacchi
Naum – motore scacchistico sviluppato da Aleksandar Naumov